Der Begriff Kirchstieg steht für:
 Kirchstieg (Höhenzug) bei Schönau vor dem Walde
 Kirchstieg (Wanderweg) zwischen Alterstedt und der Thiemsburg